Robotîne (în ) este un sat în comuna Novoprokopivka din raionul Tokmak, regiunea Zaporijjea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Robotîne era vorbitoare de ucraineană (%), existând în minoritate și vorbitori de rusă (%).

Note 

Robotîne, Novoprokopivka, Tokmak, Zaporijjea
Robotîne, Novoprokopivka, Tokmak, Zaporijjea
Robotîne, Novoprokopivka, Tokmak, Zaporijjea